MMX peut désigner :

 le jeu d'instructions MMX
 le nombre 2010 en chiffre romain
 Martian Moons eXploration, un projet de mission spatiale japonaise de retour d'échantillon 
 l'entreprise MMX, du groupe EBX
 un groupe de musique basque formé par Maialen (Errotabehere), Mixu (chanteur de Sustraia), et Xabaltx; l'album éponyme.
 l'aéroport de Malmö en Suède, selon la liste des codes AITA des aéroports;
Marble Machine X, un projet du groupe de musique Wintergatan, dans la suite de la Marble Machine.